Ана — многозначное понятие.

Топоним 
 Ана — город в Ираке на реке Евфрат, затопленный во время строительства плотины.
 Ана — река в Европейской части Турции.
 Ана — кратерное озеро в Румынии.

Имя 
 Ана (букв. «услышание») — имя трёх лиц в Ветхом Завете:
 (Быт. 36: 20, 29) — из сынов Сеира, князь идумейский.
 (Быт. 36: 24, 25) — сын Цивеона евеянина, нашедий теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивеона, отца своего.
 (III Цар. X: 13) — мать Асы, царя иудейского, дочь Авессалома; в других местах читается Мааха.
 Ана — вариант имени , употребляемый в испаноязычных странах.

Носители фамилии 
 Ана, Генрих де (; 1832—1892) — немецкий скрипач и музыкальный педагог.
 Ана, Паулина де — немецкая певица (сопрано).
 Ана, Элеонора де — немецкая оперная певица (меццо-сопрано).

Другое 
 Ана — буква тамильского письма.
 -ана — латинский суффикс, название литературных сборников.
 «» — американский фильм режиссёра Чарльза Макдугалла, вышедший в 2020 году.
 Ана — тропический шторм.

Аббревиатура 
 АНА — Афганская национальная армия.
 АНА — Албанская национальная армия.

См. также 
 
 
 
 Aha ha

Примечания